Péché de jeunesse (1910), film français d'Albert Capellani ;
 Péchés de jeunesse (1941), film français de Maurice Tourneur ;
 Péché de jeunesse (1958), film français de Louis Duchesne et René Thévenet ;
 Péchés de jeunesse (Sins of the Past) (1984), téléfilm américain de Peter H. Hunt ;
 Péchés de jeunesse (Seven Deadly Sins) (2010), téléfilm américain de Robin Wasserman ;
 Péchés de jeunesse, collection des éditions Dupuis consacrée aux rééditions de bandes dessinées d'auteurs connus, réalisées dans leur jeunesse et parues dans Spirou.